Sverdlovsk, nom de la ciutat russa de Iekaterinburg de 1924 a 1991 en honor del revolucionari bolxevic Iàkov Sverdlov 
 Província de Sverdlovsk, província de la Federació Russa amb capital a Iekaterinburg.
 Dovjansk (Lugansk), nom de la ciutat a la província de Lugansk a 2016.